Еспе — название населённых пунктов в Казахстане:
 Еспе — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Еспе (быв. Октябрьский) — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2013 г.